Dette er en liste over byer i Venezuela . Hovedstæderne i delstaterne er markeret med *.

Liste

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Largest cities in Venezuela
 Instituto Nacional de Estadística - Publicaciones/Demografica/Cuadro3